

Astronomia 
Emden – cratere lunare

Geografia 
 Germania
Emden – città extracircondariale della Bassa Sassonia
Emden – frazione di Altenhausen nella Sassonia-Anhalt
 Stati Uniti d'America
Emden – villaggio della Contea di Logan, Illinois

Marina 
Emden –  incrociatore leggero della Kriegsmarine